Томаш Суровы (; ) — словацкий хоккеист, нападающий. Серебряный призёр Чемпионата Мира-2012. Трёхкратный чемпион словацкой Экстралиги.

Карьера 
Томаш Суровы начал свою профессиональную карьеру в 1998 году в составе родного клуба Словацкой экстралиги «Банска-Бистрица», выступая до этого за его фарм-клуб. В 2000 году Томаш перешёл в клуб «Попрад», в составе которого в сезоне 2000/01 набрал 53 (24+29) очка в 59 проведённых матчах, получив также звание лучшего новичка словацкого первенства. В 2001 году на драфте НХЛ он был выбран в 4 раунде под общим 120 номером клубом «Питтсбург Пингвинз». В том же году Суровы отправился в Северную Америку, где стал выступать за фарм-клуб «Питтсбурга» «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз».

После неплохого сезона в АХЛ Томаш получил шанс дебютировать в Национальной хоккейной лиге, где в первый год набрал 11 (4+7) очков в 26 матчах, получив также прозвище «Киллер» за то, что в одном из матчей он заступился за лидеров «пингвинов» Сидни Кросби. В «Питтсбурге» Суровы выступал до 2006 года, проведя за это время 126 матчей в НХЛ, и набрав 59 (27+32) очков.

Тем не менее, по окончании сезона 2005/06 клуб из Пенсильвании принял решение не продлевать контракт с игроком, и Томаш отправился в Шведскую элитную серию, где заключил соглашение с клубом «Лулео». В составе своего нового клуба Суровы в сезоне 2006/07 набрал 57 (24+33) очков в 59 проведённых матчах, став, таким образом, лучшим бомбардиром клуба. Сразу после этого успеха на игрока вышло руководство «Финикс Койотис», с которым Томаш подписал однолетний контракт, однако после неудачного тренировочного лагеря он принял решение вернуться в Швецию, где стал игроком клуба «Линчёпинг».

В «Линчёпинге» Суровы выступал до 2009 года, после чего он принял решение вернуться в родную «Банска-Бистрицу». Однако, проведя в Словакии лишь 5 матчей, Томаш покинул клуб и подписал контракт со шведским «Шеллефтео». 27 июня 2010 года Суровы принял контрактное предложение рижского «Динамо», в составе которого в сезоне 2010/11 он набрал 38 (18+20) очков в 65 матчах.

Тем не менее, по окончании сезона Томаш принял решение покинуть рижский клуб, после чего, 29 июня 2011 года он заключил однолетнее соглашение с московским ЦСКА.

Перед началом сезона 2012-2013 перешёл в пражский «Лев».

Международная 
В составе сборной Словакии Томаш Суровы принимал участие в юниорском чемпионате мира 1999 года, на котором он вместе с командой завоевал бронзовые награды, а также молодёжных чемпионатах мира 2000 и 2001 годов. На взрослом уровне Томаш выступал на 4 чемпионатах мира, а также Олимпийских играх 2006 года. На этих турнирах Суровы провёл 31 матч, набрав 9 (4+5) очков.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 1999.
 Новичок года чемпионата Словакии 2001.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции 2008.
 Серебряный призёр Чемпионата Мира-2012.
 Чемпион словацкой экстралиги в составе ХК «Банска-Бистрица» в сезонах: 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 9 июня 2013 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Банска-Бистрица»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки ХК «Лулео»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Слован» Братислава